

События 

 Около 1050 — Изгнание из Англии Свена, старшего сына ярла Годвина.
 Возобновление войны венгров с немцами. Венгры отбили немецкий натиск.
 Кровопролитное восстание печенегов, переселившихся во Фракию.
 1050/1073-1146 — Династия Альморавидов в Северной Африке.
 Основан город Нюрнберг, Германия.
 Около 1050 -   Кахокия стала крупнейшим городом в Северной Америке.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1050 году
 Росцелин, Иоанн
 Леопольд II (маркграф Австрии)
 11 ноября — Генрих IV, император Священной Римской империи.
 Святополк II Изяславич (ум. 1113) — князь полоцкий (1069—1071), новгородский (1078—1088), туровский (1088—1093), великий князь киевский (1093—1113). Сын великого князя киевского Изяслава Ярославича и польской королевны.
 Михаил VII Дука — византийский император.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1050 году
 Анунд Якоб, король Швеции
 Готфрид (маркграф Штирии)
 Зо́я — византийская императрица, дочь императора Константина VIII (Македонского).

См. также